Dill (gemeente), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Dill (rivier), een zijrivier van de Lahn in Duitsland
 Dill City, een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma

Personen:
 Diana Douglas (1923-2015), geboren als Diana Dill, een Amerikaans actrice
 John Dill (1881-1944), Brits commandant
 Nathalia Dill (1986), Braziliaans actrice